Валентин-Гомес-Фариас () — город в Мексике, штат Чиуауа, входит в состав муниципалитета Гомес-Фариас, и является его административным центром. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человек.

Общие сведения 
Название Valentín Gómez Farías дано в честь президента Мексики — Валентина Гомеса Фариаса.

Город был основан в 1928 году Уриэлем Маркесом под названием Ранчо-Нуэво ().

Примечания 

Города Чиуауа